Илья́ Русла́нович Михалёв (; 31 июля 1990, Макеевка, Донецкая область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, имеющий российское гражданство, нападающий.

Карьера

Клубная 
Воспитанник донецкого «Шахтёра», выступал лишь за молодёжную команду донецкого клуба, а также выступавшие во Второй лиге «Шахтер-3» и донецкий «Олимпик».

Первый круг сезона 2009/10 провёл в молодёжной команде донецкого «Металлурга». В августе 2010 года подписал четырёхлетний контракт с «Амкаром». В концовке 2010 года выступал за молодёжную команду (11 матчей, 6 голов). Подготовку к следующему сезону начал с основным составом команды, а 2 апреля 2011 года Илья дебютировал за «Амкар» в официальных матчах, выйдя на замену Стевице Ристичу на 82 минуте в матче против «Крыльев Советов». Уже через игру, в матче с питерским «Зенитом» на 3 добавленной минуте Михалёв забил первый гол в Премьер-лиге, внешней стороной стопы перекинув в ближнем бою Вячеслава Малафеева. 8 мая 2011 помог «Амкару» в «Лужниках» обыграть московский «Спартак». На 82 минуте после навеса с правого фланга Радомира Джяловича головой послал мяч в сетку ворот Андрея Диканя. 4 забитых гола в 2011 году позволили Илье стать главным бомбардиром команды в календарном году наравне с Никитой Бурмистровым, также отличившимся 4 раза.

22 февраля 2012 года перешёл во львовские «Карпаты». Летом 2012 года перешёл на правах аренды в «Александрию», за которую отыграл до конца года.

В начале февраля 2013 года перешёл на правах аренды в подмосковные «Химки». В составе «Химок» Михалёв вышел на поле лишь в 4 матчах первенства ФНЛ.

В августе 2013 года отправился в аренду на год в «Луч-Энергию», однако уже зимой перебрался в нижнекамский «Нефтехимик». По итогам сезона 2013/14 с 12 голами стал одним из лучших бомбардиров ФНЛ, уступив лишь Александру Кутьину и Дмитрию Голубову.

Летом 2014 года на правах аренды перешёл в «Томь», а также принял решение поменять гражданство на российское. Дебют Ильи в сибирском клубе состоялся 17 августа 2014 года в матче с «Соколом», когда он заменил на 9 минуте Альберта Шарипова. Первый гол за «Томь» забил 24 августа 2014 года в ворота «Сахалина». Вторую половину 2015 года провёл в аренде в клубе ФНЛ «Тосно».

В сборной 
В 2007 году выступал за юношескую сборную Украины, в том числе и на чемпионате Европы.

В 2011 году принял участие в трёх матчах молодёжной сборной Украины.

Статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Шевардени-1906»
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Масис»
Натурализованные граждане России